Puchar Świata w narciarstwie dowolnym 2006/2007 oficjalnie rozpoczął się 2 września 2006 w australijskim Mount Buller, a zakończył 3 marca 2007 w norweskim Voss. Była to 28 edycja Pucharu Świata w narciarstwie dowolnym. Puchar Świata odbył się w 9 krajach i 13 miastach na 4 kontynentach. Najwięcej zawodów odbyło się w USA – po 4 (z zaplanowanych 6) dla kobiet i mężczyzn.

Obrońcą Pucharu Świata wśród mężczyzn był Czech Tomáš Kraus, a wśród kobiet Francuzka Ophélie David. W tym sezonie triumfowali: Australijczyk Dale Begg-Smith wśród mężczyzn oraz Kanadyjka Jennifer Heil wśród kobiet.

Konkurencje 
 AE = skoki akrobatyczne
 MO = jazda po muldach
 DM = jazda po muldach podwójnych
 SX = skicross
 HP = half-pipe

Mężczyźni

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Kobiety

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Linki zewnętrzne 
 Kalendarz
 Klasyfikacje mężczyzn
 Klasyfikacje kobiet

Przypisy 

2006 w sportach zimowych
2007 w sportach zimowych
Puchar Świata w narciarstwie dowolnym